Валентина Куэнка () (5 июня 1996, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, известная зрителям как актриса детских ролей.

Биография 
Родилась в семье актёра Энрике Куэнка (1940—2000). В мексиканском кинематографе дебютировала в 1998 году и с тех пор снялась в 6 телесериалах в детских ролях. По состоянию на 2017 г. актриса занята на съёмках телесериала «Как говорится».

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1998 — «» — Розалия.
 2005 — «Наперекор судьбе» — Беатрис.
 2008- — «Роза Гваделупе» — Динора.
 2011- — «Как говорится» — Фернанда.

Ссылки 
 Краткая биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Дети-актёры по алфавиту
Актрисы Мексики
Дети-актёры Мексики